Mary in the morning (Rashkow/Cymbal), lied opgenomen door onder andere Elvis Presley
Mary in the morning (Fletcher), hitje in Nederland